Cratere Vogel – cratere lunare
 Cratere Vogel – cratere su Marte